

Geografia

Indie 
 Lachen – rzeka, dopływ Tisty

Niemcy 
 Lachen – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Unterallgäu
 Lachen-Speyerdorf – dzielnica Neustadt an der Weinstraße

Szwajcaria 
 Lachen – miejscowość

Inne 
 Lachen Stadion – stadion w Szwajcarii

Zobacz też 
 Lache